Böhler può riferirsi a:

Architettura
 Palais Böhler – palazzo di Vienna

Aziende
 Böhler (automobili) – costruttore di auto tedesco
 Böhler AG – produttore austriaco di acciaio, poi Böhler-Uddeholm
 Böhler Bleche – acciaieria austriaca a Mürzzuschlag

Medicina
 Böhler-Zeichen – indice in ambito medico

Geografia
 Böhler-Siedlung – quartiere di Sollenau, Austria
 Bööler – passo nel cantone Aargau

Persone
 Albert Böhler (1845-1899) – industriale austriaco, cofondatore della Böhler-Werke
 Arno Böhler (n. 1963) – filosofo austriaco
 Barbara Böhler – sciatrice alpina
 Bettina Böhler (n. 1960) – editore tedesco
 Britta Böhler (n. 1960) – giurista e politica tedesca-olandese 
 Charlotte Böhler-Mueller (n. 1924) – autrice tedesca
 Dietrich Böhler (n. 1942) – filosofo tedesco
 Doris Böhler (1804-1882) – attrice di teatro tedesca 
 Eduard Böhler (1878-1964) – ecclesiastico e storico tedesco
 Eulogius Böhler (1861-1943) – pittore tedesco
 Fred Böhler (1912-1995) – musicista jazz svizzero
 Georg Böhler (1887-1979) – politico austriaco 
 Hans Böhler (1884-1961) – pittore austriaco
 Heymo Böhler (n. 1955) – economista tedesco
 Hubert Böhler (n. 1986) – giocatore di baseball austriaco
 Joachim Bøhler (n. 1980) – ciclista norvegese
 Jochen Böhler (n. 1969) – storico tedesco
 Johann Böhler (1890-1971) – politico austriaco e fabbricante
 Jörg Böhler (1917-2005) – chirurgo austriaco 
 Karl Böhler (1902-1959) – politico tedesco
 Karoline Christine Böhler (1800-1860) – cantante tedesca
 Lorenz Böhler (1885-1973) – chirurgo austriaco
 Peter Böhler (1712-1775) – missionario tedesco 
 Otto Böhler (1847-1913) – artista austriaca
 Reinhard Boehler (o Böhler, n. 1948) – geofisico tedesco
 Stefanie Böhler (n. 1981) – sciatrice tedesca
 Wilhelm Johannes Böhler (1891-1958) – ecclesiastico e politico tedesco

Pagine correlate 
 Böhlerwerk